|- align="center"
|align="left"| Beppe Gabbiani
|1978, 1981
|0
|17
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bertrand Gachot
|1989-1992, 1994-1995
|0
|84
|47
|0
|0
|0
|1
|5
|- align="center"
|align="left"| Patrick Gaillard
|1979
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Divina Galica
|1976, 1978
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nanni Galli
|1970-1973
|0
|20
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Oscar Gálvez
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Fred Gamble
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Howden Ganley
|1971-1974
|0
|41
|35
|0
|0
|0
|0
|10
|- align="center"
|align="left"| Giedo van der Garde
|
|0
|19
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Frank Gardner
|1964-1965, 1968
|0
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Billy Garrett
|1956, 1958
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jo Gartner
|1984
|0
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Pierre Gasly
|-
|0
|47
|47
|0
|0
|1
|2
|124
|- align="center"
|align="left"| Tony Gaze
|1952
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Geki
|1964-1966
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Olivier Gendebien
|1956, 1958-1961
|0
|15
|14
|0
|0
|2
|0
|18
|- align="center"
|align="left"| Marc Gené
|1999-2000, 2003-2004
|0
|36
|36
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Elmer George
|1957
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Gerard
|1950-1951, 1953-1954, 1956-1957
|0
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gerino Gerini
|1956, 1958
|0
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|1,5
|- align="center"
|align="left"| Peter Gethin
|1970-1974
|0
|31
|39
|0
|1
|1
|0
|11
|- align="center"
|align="left"| Piercarlo Ghinzani
|1981, 1983-1989
|0
|111
|76
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Bruno Giacomelli
|1977-1983, 1990
|0
|82
|69
|1
|0
|1
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Dick Gibson
|1957-1958
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gimax
|1978
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Richie Ginther
|1960-1967
|0
|54
|52
|0
|1
|14
|3
|102
|- align="center"
|align="left"| Antonio Giovinazzi
|, 
|0
|23
|23
|0
|0
|0
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Yves Giraud-Cabantous
|1950-1953
|0
|13
|13
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Ignazio Giunti
|1970
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Timo Glock
|, -
|0
|95
|91
|0
|0
|3
|1
|51
|- align="center"
|align="left"| Helm Glöckler
|1953
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paco Godia
|1951, 1954, 1956-1958
|0
|14
|13
|0
|0
|0
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Carel Godin de Beaufort
|1957-1964
|0
|31
|28
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Christian Goethals
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul Goldsmith
|1958-1960
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| José Froilán González
|1950-1957, 1960
|0
|26
|26
|3
|2
|15
|6
|72,143
|- align="center"
|align="left"| Oscar González
|1956
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Aldo Gordini
|1951
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Horace Gould
|1954-1958, 1960
|0
|18
|14
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Jean-Marc Gounon
|1993-1994
|0
|9
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Emmanuel de Graffenried
|1950-1954, 1956
|0
|23
|22
|0
|0
|0
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| Lucas di Grassi
|
|0
|19
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Cecil Green
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Keith Greene
|1959-1962
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Masten Gregory
|1957-1963, 1965
|0
|43
|38
|0
|0
|3
|0
|21
|- align="center"
|align="left"| Cliff Griffith
|1951-1952, 1956
|0
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Georges Grignard
|1951
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bobby Grim
|1959-1960
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Romain Grosjean
|, -
|0
|166
|164
|0
|0
|10
|1
|389
|- align="center"
|align="left"| Olivier Grouillard
|1989-1992
|0
|62
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Brian Gubby
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| André Guelfi
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Miguel Ángel Guerra
|1981
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Roberto Guerrero
|1982-1983
|0
|29
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mauricio Gugelmin
|1988-1992
|0
|80
|74
|0
|0
|1
|1
|10
|- align="center"
|align="left"| Dan Gurney
|1959-1968, 1970
|0
|87
|86
|3
|4
|19
|6
|133
|- align="center"
|align="left"| Esteban Gutiérrez
|-, 
|0
|59
|59
|0
|0
|0
|1
|6
|}

Opombe

G